Kabinett Seidel bezeichnet folgende Landesregierungen Bayerns unter Hanns Seidel:
Kabinett Seidel I (1957–1958)
Kabinett Seidel II (1958–1960)